The Hawk – film del 1917 diretto da Paul Scardon 
The Hawk – film del 1935 diretto da Edward Dmytryk (come Edward Dymtryk)
The Hawk – film del 1993 diretto da David Hayman